Сен-Гуэно́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Коллине. Округ коммуны — Динан.

Код INSEE коммуны — 22297.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 370 км к западу от Парижа, в 70 км западнее Ренна, в 31 км к юго-востоку от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 652 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 399 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 281 были экономически активными, 118 — неактивными (показатель активности — 70,4 %, в 1999 году было 73,7 %). Из 281 активных работали 261 человек (138 мужчин и 123 женщины), безработных было 20 (8 мужчин и 12 женщин). Среди 118 неактивных 33 человека были учениками или студентами, 53 — пенсионерами, 32 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Гуэно (1862 год)
 Крест, носимый в крестном ходе (XVII век). Высота — 94 см; ширина — 51 см, изготовлен из золота. Исторический памятник с 1964 года
 Кадило (XVIII век). Высота — 26 см; диаметр — 10 см, изготовлен из золота. Исторический памятник с 1964 года
 Часовня Нотр-Дам (1893—1908 годы)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор